Freinberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Freinberg, Gemeinde im Bezirk Schärding, Oberösterreich
Gemeindeteile:
 Freinberg (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Freinberg (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Freinberg (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Freinberg (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Freinberg (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim, Bayern

 Freinberg, Gebiet im Stadtteil Waldegg von Linz, Oberösterreich
 Freinberg (Gemeinde Meggenhofen), Katastralgemeinde von Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Freinberg ist der Name folgender Berge:
 Freinberg (Linz), 405 m, Berg im Stadtgebiet von Linz, Oberösterreich

Siehe auch:
 Freienberg